Бальтаза́р

Персоналии

Имя 
 Бальтаза́р (латинизированное Валтасар) — библейский персонаж, вавилонский царь, при котором Вавилон пал под натиском персов;
 Бальтазар (Балтаза́р, Белтаза́р, Валтаза́р, Валтаса́р, Вальтаза́р, Вальтаса́р) — согласно западноевропейской традиции, имя одного из трёх новозаветных волхвов, пришедших поклониться родившемуся в Вифлееме Иисусу Христу. В Евангелии имена волхвов не упоминаются. 
Вавилонское имя Даниила, данное ему во время плена в Вавилоне.
 Бальтазар Жерар (1557—1584) — убийца Вильгельма I Оранского.
 Бальтазар Карлос (1629—1646) — принц Астурийский, наследник испанского престола.
 Бальтазар Косса — папа римский Иоанн XXIII (антипапа).
 Бальтазар Хольте (ум. 1293) — магистр Ливонского ордена.

В спорте 
 Балтазар (1926—1997) — прозвище футболиста Освалдо да Силва.
 Балтазар (род. 1959) — бразильский футболист, нападающий.

Фамилия 
 Бальтазар, Вальтер (1558—ок. 1631) — немецкий врач.
 Бальтазар, Марсель (1908—1971) — французский врач и исследователь в области медицины.
 Бальтазар, Рамона (род. 1964) — немецкая гребчиха.
 Бальтазар, Ханс Урс фон (1905—1988) — швейцарский кардинал, католический теолог и священник.
 Балагтас, Франсиско (Франсиско Бальтасар (Francisco Baltazar); 1788—1862) — филиппинский тагалоязычный поэт, классик, основоположник тагальского литературного языка.

В популярной культуре 
 Бальтазар — один из биокомпьютеров, составляющих комплекс суперкомпьютеров Маги в аниме «Евангелион».
 Бальтазар — ослик из кинофильма 1966 года «Наудачу, Бальтазар!».

См. также 
 Страницы, начинающиеся со слова Бальтазар
  — бельгийская инди-рок-группа.
 DJ Balthazar — болгарский диджей и промоутер.
 Бальтазар — бельгийский телесериал.

Примечания